Fillon serait au 1299 rang des noms de famille en France. Ce patronyme est porté notamment par :

Personnalités 
La famille Fillon, dont :
 François Fillon (1954-), homme politique français, frère de Dominique et Pierre. Plusieurs fois ministre, il a été  Premier ministre du  au  (gouvernements Fillon 1, Fillon 2 et Fillon 3).
 Dominique Fillon (1968-), musicien français, frère de François et Pierre ;
 Penelope Fillon (1955-), avocate, épouse de François Fillon ;
 Pierre Fillon, médecin ophtalmologiste et président depuis 2012 de l'Automobile Club de l'Ouest, frère de François et Dominique  ;
Autres :
 Louis-Claude Fillion (1843-1927), théologien catholique français ; 
 Amélie Fillon (1880-1968), écrivaine française ;
 Benjamin Fillon (1819-1882), un érudit français ;
 Jean-Luc Fillon, un musicien de jazz français ;
 Jean-Marie Fillon (1874-1957), homme politique français ;
 Nicolas Fillon (1986-), athlète français ;
 René Fillon (1904-1978), homme politique français.

Articles liés à François Fillon 
 François Fillon est l'auteur de lois qui portent son nom :
 Loi Fillon sur les retraites en 2003 ;
 Loi Fillon sur l'éducation en 2005 ;
 Affaire Fillon

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français